Por el nombre de Manuel Gutiérrez podemos referirnos a:
Manuel Gutiérrez Aragón(1942), director de cine español.
Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen(1808-1874), militar y político español.
Manuel Gutiérrez Gómez (1816-1889), político, periodista y autor dramático mexicano
Manuel Gutiérrez Mellado, militar español (1912-1995)
Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895), poeta y cirujano mexicano.
Manuel Gutiérrez Varona, político y militar paraguayo, gobernador de Paraguay.
Manuel Gutiérrez Zamora (1813-1861), político mexicano.
Manuel Antonio Gutiérrez, militar argentino, gobernador de Catamarca.
Manuel Gutiérrez Correa (1961), jugador de balonmano.